Bidinho é um trompetista, saxofonista e clarinetista de música popular brasileira.

Trompetistas de São Paulo
Saxofonistas do estado de São Paulo
Clarinetistas de São Paulo